Kamila Borkowska (ur. 31 marca 2000) – polska biegaczka narciarska. Medalistka mistrzostw Polski.

Borkowska jest medalistką Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży. W grudniu 2012, wraz z klubem UKS Rawa Siedlce, zdobyła brązowy medal drużynowych mistrzostw Polski w biegach narciarskich w rywalizacji kobiet. W marcu 2016, także z drużyną z Siedlec (startującą w składzie: Daria Krupa, Justyna Stefaniuk, Kamila Borkowska i Anna Bielecka), zdobyła brązowy medal seniorskich mistrzostw Polski w biegach narciarskich w konkurencji sztafet kobiecych.

W oficjalnych zawodach międzynarodowych rozgrywanych pod egidą FIS'u zadebiutowała w styczniu 2016 w Szczyrbskim Jeziorze, gdzie w zawodach Slavic Cup zajęła 31. miejsce w biegu na 5 km stylem klasycznym i 23. pozycję w biegu na 10 km stylem dowolnym. Dzięki zgromadzonym wówczas 8 punktom uplasowała się na 47. miejscu klasyfikacji generalnej tego cyklu w sezonie 2015/2016.

Osiągnięcia

Slavic Cup

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych zawodach

Przypisy 

Polscy biegacze narciarscy
Ludzie sportu związani z Siedlcami
Urodzeni w 2000